La Ligat ha'Al 2010-2011 è stata la 57ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoffs

Playout

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011